Gradsko (Градско) kan syfta på:

Bulgarien 

 Gradsko (distrikt), Sliven, Obsjtina Sliven,

Nordmakedonien 

 Gradsko (kommun), 
 Gradsko, Nordmakedonien, Opsjtina Gradsko,